Манса́но () — испанская фамилия. Известные носители:
 Мансано, Грегорио (род. 1956) — испанский футболист.
Мансано, Марта (род. 1953) — колумбийская прыгунья в воду.
 Мансано, Мигель (1907—1992) — мексиканский актёр.
 Мансано, Мириам (род. 1975) — австралийская фигуристка.
Мансано, Хуан Франсиско (1788 — 1844) — кубинский поэт.

Другое 
 (5929) Мансано — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.